Distretto di Ishikawa – distretto della prefettura di Fukushima in Giappone.
Distretto di Ishikawa – distretto dell'omonima prefettura di Ishikawa in Giappone.